Макс Вайнрайх (Мейер Лазаревич Вайнрайх, ; 22 апреля 1894 года, Гольдинген, Курляндская Губерния, Российская империя — 29 января 1969 года, Нью-Йорк, США) — американский лингвист-германист, один из крупнейших специалистов в области идиша и основателей YIVO (Еврейского научного института) в Вильне и позже в Нью-Йорке.

Макс Вайнрайх опубликовал статью Der YIVO un di problemen fun undzer tsayt , в которой процитировал неназванного учителя английского языка, сообщившего ему, что «Язык — это диалект, у которого есть армия и флот»; позже эта фраза стала расхожим афоризмом. Автор монументальной четырёхтомной «Истории еврейского языка».

Биография 
Мейер Лазаревич Вайнрайх родился 22 апреля 1894 года в городе Кулдига, в семье Лазаря Вайнрайха и Софии Гутман. Обучался в Кулдиге в немецкой школе, потом — в русской школе в Либаве. C 1909 по 1912 год проживал в Санкт-Петербурге, где обучался в частной еврейской школе для мальчиков.

В 1925 году Мейер Вайнрайх основал в Вильне в своей квартире Еврейский научный институт (Yidisher Visnshaftlekher Institut), который позднее был преобразован в Институт еврейских исследований (YIVO). Был директором этого Еврейского научного института с 1925 по 1939 год.

После начала II мировой войны Мейер Вайнрайх вместе с женой Региной Шабад-Вайнрайх (дочерью Тимофея Шабада) и сыном Уриэлем находился в Дании. Регина Шабад-Вайнрайх вернулась в Вильнюс, а Мейер Вайнрайх вместе с сыном в марте 1940 года перебрался в США. В Нью-Йорке он стал преподавать идиш в Сити-колледж и заниматься реорганизацией YIVO.

Научная деятельность 
Макс Вайнрайх перевёл на идиш некоторые сочинения Зигмунда Фрейда и Эрнста Толлена. Ему также принадлежит афоризм «Язык — это слишком важная вещь, чтобы доверять его языковедам».

Семья 
 Жена — Регина Тимофеевна Вайнрайх (урождённая Шабад, 1898—1974), дочь виленского врача и общественного деятеля Т. О. Шабада, двоюродная сестра филолога-романиста Е. М. Вольф.
 Сын — Уриэл Вайнрайх (1926—1967), американский лингвист-германист, один из пионеров социолингвистики и специалист в области идиша.
 Сын — Габриэл Вайнрайх (род. 1928), физик, специалист в области акустики, профессор Мичиганского университета, священник епископальной церкви; впервые с коллегами экпериментально продемонстрировал генерацию второй оптической гармоники (1961).

Сочинения 
 Der Onheyb: zamlbukh far literatur un visnshaft, redaktirt fun D. Aynhorn, Sh. Gorelik, M. Vaynraykh, 1922.
 Mekhires-Yosef: … aroysgenumen fun seyfer «Tam ve-yashar» un fun andere sforim …, 1923.
 Shtaplen fir etyudn tsu der yidisher shprakhvisnshaft un literaturgeshikhte, 1923.
 Bilder fun der yidisher literaturgeshikhte fun di onheybn biz Mendele Moykher-Sforim, 1928.
 Praktishe gramatik fun der yidisher shprakh F. Haylperin un M. Vaynraykh, 1929.
 Das Jiddische Wissenschaftliche Institut («Jiwo») die wissenschaftliche Zentralstelle des Ostjudentums, 1931.
 Di shvartse pintelekh. Vilne: Yidisher visnshaftlekher institut, 1939.
 Di Yidishe visnshaft in der heyntiker tsayt. Nyu-York: 1941.
 Hitlers profesorn : heylek fun der daytsher visnshaft in daytshland farbrekhns kegn yidishn folk. Nyu-York: Yidisher visnshaftlekher institut, Historishe sektsye, 1947.
 Fun beyde zaytn ployt: dos shturemdike lebn fun Uri Kovnern, dem nihilist, 1955

Примечания

Источник 
 David E. Fishman, The Rise of Modern Yiddish Culture, University of Pittsburgh Press (2005), ISBN 0-8229-4272-0.
 Gershon David Hundert, YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University Press (2008), ISBN 0-300-11903-8.
 S. Mchombo, «Nyanja» / Keith Brown, Sarah Ogilvie, eds., Concise encyclopedia of languages of the world, стр. 793

Ссылки 
 
 
 Библиография
  Вера Вадимовна Кнорринг, У красоты нет границ, Библиотечное дело, № 17 (131)

Лингвисты США
Германисты
Лингвисты Польши
Писатели на идише
Персоналии:Вильнюс
Идишисты